Lohsing ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Lohsing (1878–1942), österreichischer Jurist, Fachbuchautor und Hochschullehrer
 Max Lohsing (1870–nach 1914), deutscher Opernsänger